Die Innisbrook Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Palm Harbor. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 2. bis 7. April 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Innisbrook Open 2019 fand vom 1. bis zum 2. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen haben sich über die Qualifikation für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Palm Harbor